Hallången kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hallången, Småland, sjö i Vimmerby kommun och Västerviks kommun,  (82,2 ha)
Lilla Hallången, sjö i Svenljunga kommun,  (83,1 ha)
Stora Hallången, sjö i Svenljunga kommun,  (1,3 km²)
Hallången (Blåviks socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun,  (60,4 ha)
Hallången (Hycklinge socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (86,9 ha)
Hallången (Kättilstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (69,1 ha)
Hallången (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun och Linköpings kommun,  (20,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn